

Patronyme 

Le patronyme néerlandais Vermeiren provient d'un endroit où se trouve une étendue d'eau stagnante (dialectal, du nl:meer : lac).

Le ver- est une contraction de van et der.

Le mot meiren peut être décliné au singulier : meir.

voir aussi la variante Vermeeren et ses dérivés.

Michaël Vander-Meiren (?-), acteur français.
 (1664-1736), peintre flamand.

Toponyme 

, page d'homonymie.

Divers 
, page d'homonymie.
Patronyme néerlandais